26-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе российской императорской армии

Штаб дивизии: Гродно — (до 1.07.1903 — после 1.04.1914 г.). Входила во 2-й армейский корпус.

История дивизии 
Сформирована приказом военного министра № 285 от 13 августа 1863 года в числе 12 пехотных дивизий (с 23-й по 34-ю) (на формирование которых были обращены полки упразднённых 1-й, 2-й, 3-й и 5-й резервных пехотных дивизий) и передана в состав Виленского военного округа с исключением из подчинения начальнику резервов армейской пехоты. Управление дивизии было сформировано заново.

Формирование 
 1863—1918 — 26-я пехотная дивизия

Боевые действия 
19 июля 1914 года Германия объявила войну России. В полках 26-й дивизии закипела мобилизационная работа.

24 июля 1914 года полки 2-й бригады 26-й дивизии были готовы к походу. Дивизия - участница Виленской операции в августе - сентябре 1915 г. и операции на Стрыпе в декабре 1915 г.

В январе 1918 года дивизия была мусульманизирована и вошла (без артиллерии) в состав 1-го Мусульманского корпуса на Румынском фронте, с переименованием в 4-ю Мусульманскую стрелковую дивизию, однако уже 8 февраля мусульманизация была отменена.

Состав дивизии 
 1-я бригада (Гродно)
 101-й пехотный Пермский полк
 102-й пехотный Вятский полк
 2-я бригада (Гродно)
 103-й пехотный Петрозаводский полк
 104-й пехотный Устюжский генерала князя Багратиона полк
 26-я артиллерийская бригада (Гродно)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 
 15.08.1863 — 21.07.1866 — генерал-майор (с 27.03.1866 генерал-лейтенант) Ковалевский, Александр Семёнович
 21.07.1866 — хх.хх.1869 — генерал-майор (с 30.08.1867 генерал-лейтенант) Кренке, Виктор Данилович
 02.05.1869 — хх.08.1878 — генерал-майор (с 28.03.1871 генерал-лейтенант) барон Деллингсгаузен, Эдуард Карлович
 хх.хх.1878 — 14.03.1879 — генерал-лейтенант Горшков, Андрей Давидович
 14.03.1879 — 20.01.1888 — генерал-майор (с 12.04.1881 генерал-лейтенант) Малахов, Николай Николаевич
 20.01.1888 — 01.01.1898 — генерал-майор (с 30.08.1888 генерал-лейтенант) князь Щербатов, Александр Петрович
 10.01.1898 — 12.06.1898 — генерал-лейтенант Максимов, Иван Иванович
 20.06.1898 — 26.09.1898 — командующий генерал-майор Разгонов, Константин Иосифович
 17.12.1898 — 10.07.1899 — генерал-лейтенант фон Раабен, Рудольф Самойлович
 26.07.1899 — 14.07.1902 — генерал-майор (с 06.12.1899 генерал-лейтенант) Столица, Константин Акимович
 22.07.1902 — 17.09.1903 — генерал-лейтенант Потоцкий, Иван Платонович
 27.09.1903 — 17.02.1907 — генерал-лейтенант Бутурлин, Дмитрий Сергеевич
 17.02.1907 — 29.10.1907 — генерал-майор (с 22.04.1907 генерал-лейтенант) Щагин, Василий Васильевич
 09.11.1907 — 23.08.1913 — генерал-лейтенант Кайгородов, Михаил Никифорович
 24.09.1913 — 16.01.1915 — генерал-лейтенант Порецкий, Александр Николаевич
 16.01.1915 — 25.08.1915 — командующий генерал-майор Тиханович, Пётр Андреевич
 25.08.1915 — 11.08.1916 — генерал-майор (с 09.08.1916 генерал-лейтенант) Огородников, Фёдор Евлампиевич
 11.08.1916 — 10.04.1917 — генерал-лейтенант Баранов, Пётр Михайлович
 10.04.1917 — ? — командующий генерал-майор Климовский, Павел Петрович
 09.1917 — 04.1918 — полковник Шорин, Василий Иванович (выборный)

Начальники штаба дивизии 
 30.08.1863 — 13.10.1867 — подполковник (с 22.07.1864 полковник) Зверев, Николай Яковлевич
хх.хх.1867 — хх.хх.1869 — полковник Скобельцын, Пётр Евграфович
 ранее 08.02.1869 — 25.05.1875 — подполковник (с 30.08.1869 полковник) Водар, Василий-Георгий-Карл Карлович
 07.06.1875 — 30.05.1878 — полковник Юнаков, Леонтий Авксентьевич
 30.05.1878 — 25.01.1883 — полковник Карпов, Александр Фёдорович
 25.01.1883 — 21.09.1887 — полковник Стог, Михаил Демьянович
 02.10.1887 — хх.хх.1891 — полковник Мунк ав Фулкила, Леонард Алексеевич
 01.07.1891 — 25.09.1892 — полковник Бертельс, Остап Андреевич
 25.09.1892 — 16.10.1898 — полковник Пробенко, Порфирий Герасимович
 25.11.1898 — 04.07.1902 — полковник Баташев, Никита Михайлович
 02.08.1902 — 04.03.1904 — полковник Попов, Ипполит Иванович
 22.03.1904 — 01.08.1905 — полковник Киселевский, Николай Михайлович
 21.09.1905 — 10.05.1906 — полковник Тальгрен, Владимир Павлович
 10.05.1906 — 21.07.1910 — полковник Вахрушев, Михаил Николаевич
 02.08.1910 — 21.03.1911 — полковник Панов, Филипп Петрович
 08.04.1911 — 27.12.1914 — полковник Рудницкий, Николай Квинтильянович
 16.01.1915 — 16.05.1915 — и. д. полковник Меньчуков, Евгений Александрович
 14.06.1915 — 10.06.1916 — подполковник Дорофеев, Константин Константинович
 10.06.1916 — хх.хх.1917 — и. д. подполковник (с 15.08.1917 полковник) Малеванов, Владимир Львович

Командиры 1-й бригады 
 ранее 01.11.1873 — 30.08.1874 — генерал-майор Деконский, Пётр Козьмич
 12.09.1874 — 01.10.1874 — генерал-майор Кузьмин, Илья Александрович
 01.10.1874 — 14.03.1879 — генерал-майор Малахов, Николай Николаевич
 14.03.1879 — 07.05.1892 — генерал-майор Мрочкевич, Игнатий Феликсович
 10.05.1892 — 26.07.1899 — генерал-майор Столица, Константин Акимович
 06.09.1899 — 03.03.1900 — генерал-майор Кесяков, Константин Искрович
 05.04.1900 — 21.12.1902 — генерал-майор Стахиев, Пётр Александрович
 28.01.1903 — 10.05.1910 — генерал-майор Каннабих, Иоанн-Филипп-Вильгельм Александрович
 10.05.1910 — 19.07.1914 — генерал-майор Иозефович, Феликс Доминикович
 26.07.1914 — 27.08.1914 — генерал-майор Дружинин, Константин Иванович

Командиры 2-й бригады 
 ранее 01.11.1873 — 26.02.1874 — генерал-майор Гренквист, Фёдор Иванович
 26.02.1874 — 27.02.1875 — генерал-майор Кутневич, Борис Герасимович
 27.02.1875 — 22.03.1875 — генерал-майор Мушников, Александр Егорович
 22.03.1875 — 10.07.1884 — генерал-майор Бизяев, Иван Семёнович
 20.07.1884 — 24.04.1889 — генерал-майор Сироцынский, Владимир Миронович
 24.04.1889 — 28.11.1890 — генерал-майор Степанов, Константин Савельевич
 12.12.1890 — 22.04.1892 — генерал-майор Бутурлин, Сергей Сергеевич
 04.05.1892 — 15.09.1900 — генерал-майор Гек, Андрей Константинович
 10.10.1900 — 30.01.1906 — барон фон Функ, Максимилиан Вильгельмович
 30.01.1906 — 13.12.1908 — генерал-майор Краузе, Николай Фридрихович
 08.01.1909 — 09.11.1913 — генерал-майор Пржецлавский, Николай Николаевич
 09.11.1913 — 10.11.1914 — генерал-майор Ларионов, Яков Михайлович

Командиры 26-й артиллерийской бригады 
 хх.хх.1863 — хх.хх.1866 — полковник Власов, Александр Васильевич
хх.хх.1866 — после 05.02.1870 — полковник Симанов, Дмитрий Степанович
 ранее 07.01.1871 — хх.хх.1876 — полковник (с 30.08.1873 генерал-майор) Шестаков, Георгий Фёдорович
 23.07.1876 — 25.03.1877 — генерал-майор Костогоров, Яков Михайлович
 25.03.1877 — 22.10.1878 — командующий полковник Линген, Фердинанд Александрович
 22.10.1878 — 07.09.1889 — полковник (с 30.08.1879 генерал-майор) Кобылинский, Степан Осипович
 07.09.1889 — 16.03.1892 — генерал-майор Циллиакус, Василий Владимирович
 16.03.1892 — 16.03.1899 — генерал-майор Бобровский, Владимир Осипович
 16.03.1899 — 29.12.1899 — генерал-майор Гиппиус, Владимир Иванович
 29.12.1899 — 13.11.1903 — полковник (с 09.04.1900 генерал-майор) Велямович, Александр Феликсович
 13.11.1903 — 13.08.1905 — генерал-майор Алиев, Эрис Хан Султан Гирей
 13.08.1905 — 18.09.1906 — командующий полковник Желтов, Михаил Константинович
 22.09.1906 — 25.07.1910 — полковник (c 31.05.1907 генерал-майор) Ромишевский, Модест Владиславович
 25.07.1910 — 07.08.1913 — генерал-майор Мамантов, Владимир Петрович
 30.08.1913 — 09.11.1913 — генерал-майор Зарецкий, Георгий Карпович
 09.11.1913 — 22.10.1915 — генерал-майор Заец, Николай Алексеевич
 21.02.1916 — хх.хх.хххх — полковник (с 25.08.1916 генерал-майор) Погребняков, Николай Антонович

Примечания

Литература 
 Ларионов Я. М. Записки участника мировой войны: 26-я пехотная дивизия в операциях 1-й и 2-й русских армий на Восточно-Прусском и Польском театрах в начале войны. — Харбин, 1936. — 220 с.

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году